een voetbalcompetitie in Italië, zie Serie C2
een automodel, zie Citroën C2
het papierformaat C2, zie Papierformaat
De tweede halswervel (C2), ook wel bekend als de Axis
 C-2, een bij Avia en Letov geproduceerde versie van de Arado Ar 96
een lijn, onderdeel van het regionale treinnetwerk Cercanías in Madrid, zie C-2 (Cercanías Madrid)
command and control
 C2, een taalniveau van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader